Херренгоссерштедт () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Бургенланд в составе коммуны .

Население составляет 586 человек (на 31 декабря 2007 года). Занимает площадь 11,59 км².

История 
Первое упоминание о поселении встречается в документах от 18 марта 874 года.

1 июля 2009 года, после проведённых реформ, Херренгоссерштедт вошёл в состав новой коммуны Ан-дер-Постштрассе.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт гостиницы и ресторана Херренгоссерштедта

Города Саксонии-Анхальт